Evenius ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Evenius (1898–1970), deutscher Politiker
 Sigismund Evenius (1587–1639), deutscher Pädagoge